Посока на движение във физиката се нарича посоката, в която се движат всички тела, пуснати от някаква височина, тоест посока на движението е посоката, в която се насочват всички тела под действието на една-единствена сила, а именно силата на тежестта → G (земното притегляне). Когато се извършва работа от точно определени сили (механична работа) и тази работа е насочена по посока на движението се извършва така наречената положителна работа. Работата се бележи по стандарта ISO 31 – 3 като W (от англ. дума work), често се означава и с А. Работата е равна на силата F, действаща на това тяло, умножена по пътя s изминат от даденото тяло A=F.s, в случай че тялото е насочено по посока на движението. В противен случай, ако тялото е насочено обратно на посоката на движение ще се извършва отрицателна работа или A=-F.s. И ако силата F е насочена перпендикулярно на посоката на движение работата на тяло ще е нула, тоест тялото ще е в покой.

Физика